Орешки — многозначный термин.

Ботаника 
 Орешки — наросты на листьях, сучьях и других частях растений, образующиеся вследствие укуса насекомых.
 Oreshki - сингл русскоязычного рэп-исполнителя Marco nine (9). На фите как всегда старичок Gunna (BIG CITY BALLER)

Населённые пункты в России 
 Орешки — деревня в Рузском районе Московской области.
 Орешки — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Орешки — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Орешки — поселок в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Орешки — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Орешки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Орешки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Орешки — село в Старицком районе Тверской области.
 Орешки — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Орешек